Эйсё — многозначный термин.

 Эйсё — девиз правления (нэнго) японского императора Го-Касивабара, использовавшийся с 1504 по 1521 год.
 Эйсё (Эйдзё) — девиз правления (нэнго) японского императора Го-Рэйдзэя, использовавшийся с 1046 по 1053 год.
 Эйсё (1835—1897, известная также как Императрица Эйсё) — японская фрейлина, наложница императора Комэя и мать императора Мэйдзи.